Diabaté est un patronyme africain porté par :
 Abdoulaye Diabaté (1952-), chanteur et griot malien ;
 Azize Diabaté Abdoulaye (2000-), acteur français ;
 Cheick Diabaté (1988-), joueur malien de football ;
 Cyrille Diabaté (1973-), sportif français pratiquant du combat libre ;
 Henriette Diabaté (1935-), femme politique ivoirienne ; 
 Idrissa Diabaté (1992-), acteur français ;
 Lansiné Diabaté (1972-), musicien guinéen ;
 Lassina Diabaté (1974-), joueur ivoirien de football ;
 Madou Diabaté (?-2012), musicien sénégalais ;
 Mamadou Diabaté (1973-), musicien burkinabé, joueur de balafon ;
 Mamadou Diabaté (1975-), musicien malien, joueur de kora ;
 Massa Makan Diabaté (1938-1988),  historien et écrivain malien ;
  ;
 Sidiki Diabaté (1922-1996), joueur de kora virtuose, père de Toumani Diabaté ; 
 Sidiki Diabaté (1992-), musicien et chanteur, fils de Toumani Diabaté ;
 Sona Diabaté (1959-), chanteuse guinéenne ;
 Toumani Diabaté (1965-), musicien malien ;
 Siramori Diabaté, griote malienne, décédée en 1989.

Patronyme africain